Фаттахов — татарская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Фаттахов, Дамир Ильдусович (род. 1979) — министр по делам молодёжи Республики Татарстан.
 Фаттахов, Игорь Викторович (1963—2005) — советский, российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 Фаттахов, Касим Камалович (1921—1981) — советский хозяйственный деятель.
 Фаттахов, Ленар Равилевич (род. 2003) — российский футболист.
 Фаттахов, Линар Мансурович (род. 1991) — российский хоккеист на траве.
 Фаттахов, Лотфулла Абдульменович (1918—1981) — советский татарский художник, живописец и график.
 Фаттах, Нурихан Садрильманович (Фаттах; 1928—2004) — татарский писатель, переводчик, историк, языковед.
 Фаттахов, Олег Дамирович (род. 1959) — российский актёр.
 Фаттахов, Рафаэль Валиахметович (род. 1949) — российский экономист и математик.
 Фаттахов, Энгель Навапович (род. 1961) — российский государственный деятель.